De Haas est un nom de famille, porté notamment par :

 Caroline De Haas, née en 1980, militante féministe et femme politique française ;
 Jan de Haas, né en 1962, musicien belge ;
 Johannes Hubertus Leonardus de Haas, 1832-1908, peintre de paysages et animalier néerlandais ;
 Ruben de Haas, né en 1998, joueur de rugby à XV américain ;
 Wander Johannes de Haas, 1878-1960, physicien et mathématicien néerlandais.